Józef Lipski – diplomatico polacco
 Patryk Lipski – calciatore polacco